Vesiculaphis är ett släkte av insekter som beskrevs av De Guercio 1911. Vesiculaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Vesiculaphis